Kaple svatého Jana může být:

 Kaple svatého Jana (Špejchar)
 Kaple svatého Jana Evangelisty
 Kaple svatého Jana Křtitele
 Kaple svatého Jana Nepomuckého
 Kaple svatého Jana Sarkandera